Angelito Mío (Meu Pequeno Anjo, em português) é um filme de aventura/fantasia de 1998, dirigido por Enrique Pineda Barnet.

Sinopse 
O reino do céu está um caos. Deus foi à Terra para encontrar fé e esperança na humanidade. 

Desiludida porque o céu já não é um paraíso, a "menina-anjo" María de las Estrellas desce à Terra para buscar o chefe máximo do céu. Ali encontra novas aventuras, problemas e soluções inesperadas em sua missão de resgatar o céu e salvar a Terra. 

Através dos seus olhos de anjo e sua inocência de menina, María de las Estrellas descobre no amor e na alegria o único caminho para cumprir sua promessa.

Elenco 
Daniela Luján ... María de las Estrellas
Jacobo Morales ... Motorista/Jardineiro/Deus
Leticia Calderón ... Milagros de Aguilar
Braulio Castillo ... Roberto de Aguilar
Carlos Bonavides  ... San Wichón/Mordomo
Elia Enid Cadilla  ... Diretora do Orfanato
Walter Rodriguez ... Superintendente do Orfanato
José Rafael Arango ... Apacacio
Efraín López Neris ... Comissário

Artistas Convidados 
Nelly Jo Carmona ... Mãe de Lobo
Myrna Casas ... Governanta/Senadora Celestial
Chavito Marrero ... Sacerdote
Iris Martínez ... Senadora Celestial
Jorge Rojas Buscaglia ... Senadora Celestial
Jorge Luis Ramos ... Pai de Lobo
Mercedes Sicardó ... Senadora Celestial
Cucho Viera ... Senadora Celestial
Jaime Irizarry ... Confeiteiro
Felix Monclova ... Punk
Johary Ramos ... Benevolente Espírito

Jovens 
Pedro Bonilla ... Ratão
Carlos Burnet ... Sebastián
Lidy López ... Lobo
Amanda Nemcik ... Belinda
Verónica Rolán ... Cecilia
Jose Rodriguez Irizarry ... Órfã
Camila Monclova ... Órfã

Não Creditados 
Milton Graña ... Anjo (não creditado)
Jose C. Mangual ... Anjo de Trabalho (não creditado)
Enrique Pineda Barnet ... Anjo (não creditado)

Trilha Sonora 
 Maria en la Ciudad
 Si Quieres, Tú Puedes
 Lo Que Te Toca Vivir
 Una Segunda Oportunidad
 Yo Soy Tu Angel
 San Wichón Gobernador
 ¿Cómo Será la Tierra?
 Tó Eres Mi Angel
 María Frente Al Mar
 Alcánzame Una Estrella
 Una Segunda Oportunidad [Instrumental]
 Vals de María

Ligações externas 

Filmes de Porto Rico de 1998
Filmes de aventura de Porto Rico
Filmes em língua espanhola